Changtai bezeichnet:

 Changtai (长泰县), Kreis der Stadt Zhangzhou in der chinesischen Provinz Fujian
 Changtai (Chengxiang) (常太镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Chengxiang in der chinesischen Provinz Fujian
 Changtai (Jiangshan) (长台镇), Großgemeinde der Stadt Jiangshan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Changtai (Pingqiao) (长台乡), Gemeinde im Stadtbezirk Pingqiao in der chinesischen Provinz Henan